Понтеко́рво () — муниципалитет в итальянской провинции Фрозиноне, на р. Лири. При папе Юлии II присоединён к Папской области. При Наполеоне I маршал Бернадот носил титул принца Понтекорво.

Понтекорво расположен примерно в 110 км юго-восточнее Рима, в 34 км юго-восточнее Фрозиноне.

Город получил своё название от древнего моста ( — кривой мост), который сохранился до настоящего времени. Мост был сделан изогнутой формы, чтобы преодолеть проблемы с силой течения реки.

Также в городе есть собор, замок. В окрестностях города находится церковь Святых Космы и Дамиана.

Покровителем коммуны почитается Иоанн Креститель, празднование 29 августа.

Примечания

Литература 
 

Города Италии